Peko Dapčević – partigiano e generale jugoslavo
 Tijana Dapčević – cantante macedone
 Vlado Dapčević – politico e comunista jugoslavo